NGC 707 est une galaxie lenticulaire située dans la constellation de la Baleine. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de  , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 707 a été découverte par l'astronome allemand Wilhelm Tempel en 1879.

Selon la base de données Simbad, NGC 707 est une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés.

À ce jour, une mesure non basée sur le décalage vers le rouge (redshift) donne une distance d'. Cette valeur est à l'extérieur de la distance de Hubble.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 707 sur spider.seds.org
 NGC 707 sur la base de données LEDA
 NGC 707 sur WikiSky
 NGC 707 sur le site du professeur C. Seligman

0707
Constellation de la Baleine
Galaxie lenticulaire
Galaxie LINER
Galaxie découverte en 1879
Objet céleste découvert par Wilhelm Tempel